Hochreutiner ist der Familienname folgender Personen:

 Bénédict Pierre Georges Hochreutiner (1873–1959), Schweizer Botaniker 
 Christoph Hochreutiner (1662–1742), Schweizer Bürgermeister und Tagsatzungsgesandter
Heinrich Hochreutiner († 1513), Schweizer Kaufmann und Bürgermeister